BUT steht für:
 Bundesverband Theaterpädagogik
 Bathpalathang Airport (IATA-Code), Flugplatz von Jakar, Distrikt Bumthang, Bhutan
 BMovie Underground & Trash Filmfestival, Breda
BuT steht für:
 Bildung und Teilhabe, auch Bildungs- und Teilhabepaket, siehe Leistung für Bildung und Teilhabe

But bezeichnet:
 But (Fluss) (deutsch veraltet: Pooch), Fluss in der Region Friaul-Julisch Venetien, Italien

Personen, Familienname:
 Anton Nikolajewitsch But (* 1980), russischer Eishockeyspieler
 Serhij But (* 1969), ukrainischer Freestyle-Skiläufer
 Weniamin Jewgenjewitsch But (* 1961), sowjetischer Ruderer
 Wiktor Anatoljewitsch But (* 1967), russischer Waffenhändler
 Wladimir Wladimirowitsch But (* 1977), russischer Fußballspieler

but steht für:
 Bungain (ISO-639-3-Code), eine der Marienberg-Sprachen in der East Sepik Province in Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Butt
 Bud
 Budd

Abkürzung